Einbruch steht für:
 Einbruch, das unerlaubte Eindringen in ein Gebäude oder ähnlich abgegrenzte Bereiche
 das Einsinken von Teilen der Erdkruste, siehe Einbruchsbecken
 Einbruch in der Heraldik, siehe Bruch (Heraldik)

Siehe auch: